Jerdos Żeksembijewicz Achmadijew (kaz. Ердос Жексембиевич Ахмадиев; ur. 6 marca 1985 w Ürżarze) – kazachski biegacz narciarski, uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz zimowych igrzysk olimpijskich.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutował 21 listopada 2010 roku w La Clusaz, zajmując 65. miejsce w biegu na 30 km stylem łączonym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył jednak dopiero 16 grudnia 2012 roku w Canmore, gdzie zajął 25. pozycję w biegu na 30 km stylem łączonym. Najlepszy wynik w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2012/2013, który zakończył na 154. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jerdos Achmadijew nigdy nie stał na podium w zawodach Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy biegacze narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Urodzeni w 1985
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014